Ingar steht für:

 Ingar, eine Insel der Molukken
 Ingar (Fluss), ein Fluss auf Borneo
 Ingar (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname